Аттаназио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аттаназио, Лука (1977—2021) — итальянский дипломат.
 Аттаназио, Орацио (род. 1959) — итальянский и английский экономист.
 Аттанасио, Пол (род. 1959) — американский сценарист и продюсер.
  (род. 1951) — американский писатель-фантаст.
  (род. 1925) — итальянский и бельгийский автор юмористических комиксов.
  (род. 1957) — американский бизнесмен.
  (род. 1979) — итальянский композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер.